

Patronyme 

 Edward Irby, 1er baronnet (1676-1718), homme politique anglais ;
 George Irby, 6e baron de Boston (1860-1941), scientifique britannique et politicien conservateur ;
 Kenneth Irby (1936-2015), poète, essayiste et universitaire américain ;
 Lynna Irby (née en 1998), athlète américaine ;
 Michael Irby (né en 1972), acteur américain ;
 Samantha Irby (née en 1980), comédienne, autrice et blogueuse américaine ;
 William Irby, 1er baron Boston (1707-1775), pair britannique et membre du Parlement.